Die Skalierung von Bildern ist die Änderung der Bildgröße.

 Vergrößerung (Optik) bei optischen Instrumenten
 Vergrößerungsgerät in der analogen Fotografie
 Skalierung (Computergrafik) in der digitalen Bildbearbeitung

Siehe auch
 Bildmaßstab
 Abbildungsgeometrie